Albert Streit (Bucareste, 28 de março de 1980) é um futebolista alemão nascido na Roménia. Atualmente joga no Fortuna Köln.

Nascidos em 1980
Naturais de Bucareste
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do Alemannia Aachen
Futebolistas do SC Fortuna Köln